Моб может означать:
 Моб ( — толпа) — термин часто используемый для обозначения флешмоба.
 Моб (компьютерные игры) — слэнговое название подвижного объекта, обычно монстра, в компьютерных, а особенно в онлайновых ролевых играх. Более официальное название — неигровой персонаж (НПС).
 Моб — на сленге футбольных фанатов: «группа людей».
 МОБ — межотраслевой баланс.
 МОБ — отдел милиции общественной безопасности.
 Моб — прозвище главного героя аниме и манги «Моб Психо 100».